Evgenij Nikolaevič Kuročkin – scienziato russo
 Nikolaj Efimovič Kuročkin – astronomo russo
 Nikolaj Stepanovič Kuročkin – poeta e traduttore russo
 Pavel Alekseevič Kuročkin – militare sovietico
 Vasilij Stepanovič Kuročkin – poeta e traduttore russo
 Vladimir Stepanovič Kuročkin – drammaturgo russo